Taron kan syfta på:
 Taron, ett släkte av snäckor
 Taron-Sadirac-Viellenave, kommun i departementet Pyrénées-Atlantiques i regionen Nouvelle-Aquitaine, Frankrike